Pandini ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonora Pandini (* 1960). italienische Schwimmerin
 Robert Pandini (* 1961), kanadischer Maskenbildner